LFDW steht für:
 Lagos Design Fashion Week, nigerianische Modewoche
 Loot für die Welt, Spendenaktionen des Webvideoproduzent LeFloid, siehe LeFloid #Loot für die Welt
 Chauvigny Aerodrome (ICAO-Code), Flugplatz von Chauvigny, Département Vienne, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Abkürzung